Caruban (Adimulyo)
 Caruban (Kandangan)
 Caruban (Kanor)
 Caruban (Ringinarum)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing